La denominación Condado de Harding puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Harding, condado de Dakota del Sur.
 Condado de Harding, condado de Nuevo México.